Hugenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hugenberg (1865–1951), deutscher Montan-, Rüstungs- und Medienunternehmer, Politiker (DNVP)
 Carl Hugenberg (1836–1882), preußischer Verwaltungsjurist und Politiker